La foglia di vite viene utilizzata come ingrediente culinario in varie cucine.

Caratteristiche 
Le foglie possono essere utilizzate appena colte e venire conservate in vasetti o lattine. Le foglie di vite vengono di norma arrotolate o farcite con miscele di carne e riso per preparare, ad esempio, i dolma, che vengono consumati in alcuni Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nei Balcani e in Medio Oriente. Le foglie della vite vengono a volte tagliuzzate e usate per insaporire le zuppe di cavoli e verdure.

Note

Voci correlate
 Sarma (gastronomia)

Altri progetti

Foglia
Ingredienti di cucina
Piatti a base di uva